Blonde Dolly (persoon), een Nederlandse prostituee die in 1959 werd vermoord
 Blonde Dolly (film), een Nederlandse film uit 1987 over deze zaak